088  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kottomia, in Egitto